El patriarcado es un grupo de diócesis que hacen referencia a un obispo que tiene el título de patriarca. Se definen como patriarcal tanto a las diócesis como a las iglesias que son sede del patriarcado y del patriarca.

Antiguos patriarcados
Los cinco patriarcados más importantes de la iglesia antigua fueron:

Patriarcado de Roma
Patriarcado de Alejandría
Patriarcado de Antioquía
Patriarcado de Jerusalén
Patriarcado de Constantinopla

Patriarcados modernos

Iglesia ortodoxa
Las Iglesias ortodoxas y orientales tienen un patriarca al frente de cada Iglesia autocéfala patriarcal. Los patriarcados de la Iglesia ortodoxa son:
Patriarcado de Constantinopla
Patriarcado de Alejandría
Patriarcado de Antioquía
Patriarcado de Jerusalén
Patriarcado de Moscú
Patriarcado de los Serbios
Patriarcado de Rumanía
Patriarcado de Bulgaria
Patriarcado de Georgia

Patriarcados ortodoxos que no están en comunión con Constantinopla
Patriarcado de Moscú de la antigua Iglesia ortodoxa rusa

Iglesia católica

Patriarcados orientales

En la Iglesia católica oriental existen los siguientes patriarcados (de diversos ritos orientales):
Patriarcado de Alejandría de los coptos
Patriarcado de Antioquía de los maronitas (con sede en Bkerké, en El Líbano)
Patriarcado de Antioquía de los sirios (con sede en Beirut, en El Líbano)
Patriarcado de Antioquía de los melquitas (con sede en Damasco, Siria)
Patriarcado de Bagdad de los caldeos
Patriarcado de Cilicia de los armenios (con sede en Beirut, en El Líbano)

Patriarcados latinos
En la Iglesia católica occidental, el título de patriarca es honorífico y es concedido a algunos arzobispos. En la actualidad existen los siguientes patriarcados de rito romano:
Patriarcado latino de Jerusalén
Patriarcado de Lisboa
Patriarcado de Venecia
Además de los anteriores, están los siguientes patriarcados titulares:
 Patriarcado de las Indias Occidentales (sede vacante desde 1963)
 Patriarcado de las Indias Orientales (posee la arquidiócesis de Goa y Damián)

También hubo un Patriarcado de Cartagena (siglo VII), Patriarcado de Grado (suprimido en 1451, cuando el título de patriarca se transfirió a la sede de Venecia), el Patriarcado de Aquilea (en 1751) y, más recientemente, los patriarcados latinos de Alejandría, Constantinopla y Antioquia, los tres suprimidos en 1964 por el papa Pablo VI. Durante un determinado período de tiempo (en la Edad Media) el arzobispado de Bourges tuvo el título de patriarca. 

En 2006 el papa Benedicto XVI renunció al título de Patriarca de Occidente, por la imprecisión que ha adquirido el concepto de Occidente y por su contraposición a los Patriarcas de Oriente, manteniendo de hecho el patriarcado de la Iglesia latina.

Véase también
Patriarca

Referencias

 
Patriarcas